Akçalı is een de naam van twee Turkse dorpen: 
Akçalı (Beypazarı)
Akçalı (Eldivan)